Zwickl steht für:

 Zwickelbier (auch Zwickel oder Zwickl genannt), ein ungefiltertes, naturtrübes Bier
 Zwickl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Zwickl (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortsteil von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Zwickl ist der Familienname folgender Personen:
 Dániel Zwickl (* 1984), ungarischer Tischtennisspieler
 Helmut Zwickl (* 1939), österreichischer Journalist und Autor
 Marvin Zwickl (* 2004), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zwickel
 Cvikl